Ce terme peut se rapporter à l'un des deux articles suivants :
 la Bataille de Bautzen, en 1813.
 la Bataille de Bautzen, en 1945.